Gaetano Fichera ist der Name folgender Personen:

* Gaetano Fichera (Mediziner) (1880–1935), italienischer Pathologe
 Gaetano Fichera (Mathematiker) (1922–1996), italienischer Mathematiker